

Patronyme 

 Charles Thomas Stompin' Tom Connors (né en 1936) : auteur-compositeur-interprète canadien de musique folk et country.
 Chuck Connors (1921-1992), acteur américain.
 Gene Connors, orthographe alternative de Gene Conners (1930-2010), musicien de jazz américain.
  (1940-1987), disc jockey américain.
 Jimmy Connors (né en 1952), joueur de tennis américain.
 Mark Connors (né en 1971), joueur de rugby australien.
 Mike Connors (1925-2017), acteur et producteur américain.
 Norman Connors (né en 1947), musicien américain.
 Loren Mazzacane Connors (né en 1949), musicien américain.
 Rose Connors (1957-), romancière américaine, autrice de roman policier.
 Will Connors (né en 1996), joueur de rugby à XV irlandais.

Homonymie de patronyme